La estrofantina es un glucósido cardíaco que se encuentra en las plantas del género Strophanthus. El término estrofantina puede referirse a:
 Estrofantina γ, también conocida como ouabaína.
 Estrofantina κ.

Enlaces externos

Cardenólidos
Glucósidos cardíacos